Szczepanik ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Szczepanik (1915–2005), Ministerpräsident Polens 
 Jan Szczepanik (1872–1926), polnischer Chemiker

Siehe auch:
 Stefanik
 Stepanik